Nom alternatiu de la dinastia Hamdànida de Mossul (Iraq) i Alep (Síria).
 Nom d'una dinastia del Iemen, vegeu Banu Hamdan